Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Mieczysław Rupniewski – polski malarz
 Roch Rupniewski – powstaniec listopadowy, belwederczyk, działacz emigracyjny, inżynier, poeta, wolnomularz
 Stanisław Rupniewski – polski urzędnik
 Stefan Rupniewski (strona ujednoznaczniająca)